Helden van de geest is een boekenreeks van uitgeverij Kruseman. De eerste negen delen verschenen tussen 1931 en 1934, en de serie werd tussen 1960 en 1967 met drieënveertig delen hervat. De uitgaven behandelen telkens het leven en werk van een grote denker en zijn geschreven door specialisten, waarbij het soms vertalingen betrof.

Boekenreeks
Filosofisch boek
Geschiedenis van de filosofie
Bibliografieën